Курио ползучий или син. Крестовник ползучий (лат. Curio repens) — вид суккулентных растений рода Курио, семейства Астровые. Природный ареал: ЮАР (Капская провинция). Полукустарник произрастает преимущественно в субтропических биомах.

Описание 
Это полусвисающий низкорослый карликовый кустарник, образует плотный коврик высотой всего около 20 см с серебристо-голубоватыми, пальцеобразными мясистыми листьями. Сезон цветения обычно приходится на весну и осень.

Таксономия 
Впервые он был официально описан как Cacalia repens Карлом Линнеем в 1767 году.

, Calyx 5: 136 (1997).

Этимология 
Curio: родовое латинское наименование, означающие «худощавый, исхудавший».

repens: латинский эпитет, означающий «ползучий».

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 Cacalia repens L. (1767)

Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 Cacalia glauca Salisb. (1796)
 Kleinia repens Haw. (1812)
 Notonia glauca S.Moore (1925)
 Senecio repens (L.) H.Jacobsen (1951), nom. illeg.
 Senecio serpens G.D.Rowley (1955)
 Senecio succulentus Sch.Bip. (1845)

Выращивание 
Используется как почвопокровное растение. Выращивается на песчаных, сухих и слегка влажных почвах на солнце или в полутени. Легко размножается черенками.

Примечания

Ссылки 

Крестовниковые
Суккуленты